Matfred est un prénom masculin, qui a notamment été porté par :
 Matfred de Clermont, vicomte d'Auvergne au , à l'origine de la famille de Thiers
 Matfred de Narbonne (mort entre 966 et 969), vicomte de Narbonne dans le troisième quart du